Айелет ха-Шахар ( в иудаизме — звезда, появляющаяся перед рассветом. Часто подразумевается Венера.
 Айелет-ха-Шахар — киббуц в Галилее.
  — археологический памятник/
  —  в Эйлате.

См. также 
 Псалом 21  начинаются словами «Начальнику хора. При появлении зари»